Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Hrvatski Nogometni Klub Hajduk Split nelle competizioni ufficiali della stagione 2010-2011.

Rosa

Risultati

Supercoppa di Croazia

Fonte: HRnogomet.com

Prva HNL

Fonte: HRnogomet.com

Coppa di Croazia

Fonte: HRnogomet.com

Europa League

Terzo turno preliminare

Turno di Play-off

Fase a gironi

Fonte: uefa.com

2010-2011